Die Kenyan Premier League 2022/23 ist die 20. Saison der höchsten kenianischen Spielklasse im Fußball. Organisiert wird die Liga von der Football Kenya Federation. Die Saison soll im September 2022 starten. Es nehmen 18 Mannschaften an dem Wettbewerb teil. Titelverteidiger ist der Tusker FC.

Teilnehmende Mannschaften

Weblinks 
 Kenyan Premier League 2022/23 in der Datenbank von soccerway.com

Fußballsaison 2022/23
Fußballwettbewerb in Kenia